Брокен-Хилл — австралийский город в штате Новый Южный Уэльс.
 Брокен-Хилл — историческое название города Кабве в Замбии.

 Брокен-Хилл — американский семейный фильм 2009 года, действие которого проходит в австралийском Брокен-Хилле.